Ки́ев-35 — шкальный компактный автоматический складной фотоаппарат, выпускавшиеся на киевском заводе «Арсенал».

Образцом при конструировании являлся немецкий фотоаппарат «Minox-35».

Выпускался с 1985 по 1991 год в двух модификациях — «Киев-35А» и «Киев-35АМ».

«Киев-35АМ» (выпускался только в 1991 году) имел корпус со съёмной задней стенкой и другую электронную схему.

Выпускались в малом количестве. Стоимость «Киева-35» во второй половине 1980-х годов составляла 85 рублей.

Технические характеристики 
 Корпус фотоаппарата пластмассовый с откидной передней панелью и автоматически выдвигающимся объективом. Аппарат в футляре не нуждается.
 «Киев-35М» — задняя стенка откидывающаяся.
 «Киев-35АМ» — задняя стенка съёмная.
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 135 в стандартных кассетах. Автоматический самосбрасывающийся счётчик кадров.
 Размер кадра 24×36 мм.
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки. Обратная перемотка типа рулетка.
 Фотографический затвор центральный с электронным управлением. Диапазон выдержек от 2 до 1/500 с и «В».
 Синхроконтакт «Х» и центральный синхроконтакт. Выдержка синхронизации 1/60 с.
 Объектив несъёмный пятилинзовый «МС Корсар-5» 2,8/35 с многослойным просветлением. Могло встречаться другое наименование объектива — «МС Минитар-5» 2.8/35.
 Значения диафрагм от 2,8 до 16. Угол поля зрения объектива — 62°. Разрешающая сила объектива — 50 лин/мм в центре кадра, 20 лин/мм по краям.
 Видоискатель оптический параллаксный с подсвеченными кадроограничительными рамками.
 Фокусировка по шкале расстояний от 1 метра до «бесконечности».
 Штативное гнездо с резьбой 1/4 дюйма.
 Электронный автоспуск с светодиодной индикацией — только «Киев-35АМ».

Экспонометрическая автоматика 
Фотоаппараты «Киев-35» — автоматы с приоритетом диафрагмы. При установленном значении светочувствительности фотоплёнки и значений диафрагмы электронноуправляемый фотографический затвор бесступенчато отрабатывает выдержку от 2 до 1/500 сек.
 Источник питания экспонометра — батарея из четырёх элементов СЦ-32 (современный аналог LR43 или AG12).
 Фотоприёмник — CdS—фоторезистор расположен передней панели корпуса аппарата.
 Диапазон светочувствительности фотоплёнки от 25 до 800 ед. ГОСТ. На аппаратах ранних выпусков был обозначен «старый» ряд значений светочувствительности.
 Измеряемый диапазон яркостей от 6,4 до 6400 кд/м2.
 В поле зрения видоискателя видна стрелочная индикация об отрабатываемой выдержке.
 Светодиодная индикация о работе экспонометрического устройства в поле зрения видоискателя (избыточная освещённость и выдержка более 1/30 сек) — только «Киев-35АМ».

Литература 
 
 Подборка журналов «Советское фото» за 1984 — 1990 годы.

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Киев-35». 

Фотоаппараты завода Арсенал
Шкальные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1985 году